Un décret royal peut désigner :

 un décret royal en Espagne ;
 un dahir au Maroc ;

Voir aussi les pages arrêté royal et sanction royale.

Décret